L'église Saint-François-Xavier peut être :

en  :
 L'Église Saint-François-Xavier de Thyrnau

en  :
 L'Église Saint-Francois-Xavier, à Anderlecht (Bruxelles)

en  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à Shanghai

Aux  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à New York

en  :
 L'Église Saint-François-Xavier de Besançon 
 L'Église Saint-François-Xavier de Monticello, en Haute-Corse
 L'Église Saint-François-Xavier de Paris 

en  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à Punnaikayal (Tamil Nadu)

en  :

 L'Église Saint-François-Xavier, à Palerme
 L'Église San Francesco Saverio alla Garbatella, à Rome

en  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à Dublin

au  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à Yamaguchi
 
aux  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à Amsterdam 

au  :
 L'Église Saint-François-Xavier, à Hô Chi Minh-Ville

Voir aussi 
 
 

~
FrançoisXavier